Jean Riffault (1752-1826), chimiste et homme politique français ;
 Eugène Riffault (1803-1888), homme politique et financier français ;
 Juste-Frédéric Riffault (1834-1885), général, financier et homme politique français.